Spojení M61 může mít různé významy:

 Messier 61 – spirální galaxie v souhvězdí Panny
 M61 Vulcan – americký rotační kanón ráže 20 mm
 MÁV řada M61 – motorová lokomotiva Maďarských státních železnic